Хрячова Гора — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 12 км к востоку от волостного центра Кирово и в 38 км к югу от города Пскова.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 10 жителей.

История 
До 31 декабря 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Москвинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района